Цаар баалей хаим (, досл. «страдание живых существ») — мицва в иудаизме — сострадание к животным, запрет на издевательство над животными и нанесение им вреда, а также указание предотвращать страдания животного.

Вавилонский Талмуд во многих местах обсуждает это понятие.

Истоки запрета

Заповеди, защищающие животных 
  — запрет отрезать орган живого животного.
  — мицва разгрузить ношу с усталого животного. По Рамбаму — даже в шаббат.
  — запрет на разорение птичьих гнёзд в присутствии матери.
 Шхита — в тех случаях, когда Тора разрешает убивать животное, забой должен производиться определённым образом, чтобы причинить минимум страдания животному, в противном случае мясо животного непригодно в пищу с точки зрения кашрута.
  — буквально: запрет не позволять животному есть ту еду, которую оно молотит.
 Шаббат — еврей обязан дать отдохнуть в субботу своим животным.

Ссылки 
 СОСТРАДАНИЕ К ЖИВОТНЫМ (Цаар баалей хаим) Шломо-Залман А. Энциклопедия иудаизма, 1983 г.

Заповеди в иудаизме
Еврейские законы и обычаи
Этика отношения к животным